Pollyanna steht für:

 Pollyanna (Roman), Kinderbuch von Eleanor Hodgman Porter aus dem Jahr 1913
 Pollyanna (1920), US-amerikanischer Stummfilm
 Originaltitel von Alle lieben Pollyanna, US-amerikanischer Spielfilm (1960)
 Pollyanna (2003), britischer Fernsehfilm
 Pollyanna (Band), australische Rockband
 Pollyanna als regionale Bezeichnung für das Wichteln, siehe Wichteln #Weltweite Verbreitung

Siehe auch:
 Wunderbare Pollyanna